MBY steht für:
 Omar N. Bradley Airport (IATA-Code), Flughafen von Moberly (Missouri), Randolph County (Missouri), Missouri

mby steht für:
 Memoni (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache in Indien und Pakistan

Abkürzung